Prescott Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prescott Township (Iowa)
 Prescott Township (Minnesota)
 Prescott Township (North Dakota)